Тейлор, Роберт:
 Тейлор, Роберт (1911—1969) — американский актёр кино и телевидения.
 Тейлор, Роберт (род. 1963) — австралийский актёр.
 Тейлор, Роберт (1948—2007) — американский легкоатлет, олимпийский чемпион 1972 года в эстафете 4 по 100 м.
 Тейлор, Роберт (1932—2017) — американский учёный, пионер интернета.
 Тейлор, Роберт (род. 1994) — финский футболист, полузащитник.